Vakwerk (ligger)
 Liz Truss (1975), een Britse premier